Бланжи́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Бланжи-ле-Шато (Blangy-le-Château) — в департаменте Кальвадос.
 Бланжи-ле-Шато — кантон во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия
 Бланжи-су-Пуа (Blangy-sous-Poix) — в департаменте Сомма.
 Бланжи-сюр-Тернуаз (Blangy-sur-Ternoise) — в департаменте Па-де-Кале.
 Бланжи-сюр-Брель (Blangy-sur-Bresle) — в департаменте Приморская Сена.
 Бланжи-Тронвиль (Blangy-Tronville) — в департаменте Сомма.
 Ле-Мениль-сюр-Бланжи (Le Mesnil-sur-Blangy) — в департаменте Кальвадос.
 Сен-Лоран-Бланжи (Saint-Laurent-Blangy) — в департаменте Па-де-Кале.